Fontelicella neomexicana är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1916.  Fontelicella neomexicana ingår i släktet Fontelicella och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
neomexicana